

Chimica 
 Hassio o assio – elemento chimico

Geografia 
 Assio – esonimo italiano del fiume Vardar